Een verkeersweg:
 N181 (België)
 N181 (Frankrijk)
 N181 (Nederland), zie Provinciale weg 181
 N181 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing